

Persone
 Albano Bizzarri (1977) – calciatore argentino, di ruolo portiere
 Aldo Bizzarri (1907-1953) – scrittore, giornalista e docente italiano
 Bianca Caterina Bizzarri (1967 – ) – giornalista italiana
 Carla Bizzarri (1920-2016) – attrice italiana
 Claudio Bizzarri (1933-2016) – calciatore italiano, di ruolo attaccante
 Flavio Bizzarri (1993 – ) – nuotatore italiano
 Girolamo Bizzarri, detto Mino (1967) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo attaccante
 Giuseppe Andrea Bizzarri (1802-1877) – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
 Libero Bizzarri (1926-1986) – giornalista, regista e scrittore italiano
 Luca Bizzarri (1971) – attore, comico e conduttore televisivo italiano
 Marco Bizzarri (1962) – dirigente d'azienda italiano
 Marco Bizzarri (1967) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo portiere
 Mariano Bizzarri (1957) – oncologo, saggista e docente italiano
 Massimo Bizzarri (1948) – cantautore e compositore italiano
 Nino Bizzarri (1951 – ) – regista e sceneggiatore italiano
 Paola Bizzarri (1960 – ) – scenografa italiana
 Rodrigo Cerqueira Bizzarri – giocatore di calcio a 5 brasiliano
Osvaldo Bizzarri (1961) – Imprenditore italiano

Altro
 Bizzarro Bizzarri – album musicale del 1993 interpretato da Massimo Bizzarri
 Villa Bizzarri – frazione di Torano Nuovo, provincia di Teramo in Abruzzo
 Villa Sevoli Bizzarri – edificio di Mosciano Sant'Angelo, provincia di Teramo